Банк ъф дъ Уест Класик 2011 е 2-рото издание на Банк ъф дъ Уест Класик. Турнирът е част от категория „Висши“ на WTA Тур 2011. Провежда се в Станфорд, САЩ от 26 до 31 юли. Виктория Азаренка защитава титлата си, но отстъпва на Марина Еракович на осминафинала. Трофеят печели Серина Уилямс след 7 – 5, 6 – 1 на финала над Марион Бартоли. На двойки победителки от Банк ъф дъ Уест Класик 2010 са Линдзи Дейвънпорт и Лизел Хубер, но към този момент Дейвънпорт вече не се състезава професионално. Хубер се пуска в двойка с Лиса Реймънд и двете достигат финала, където губят от Азаренка и Мария Кириленко – 1 – 6, 3 – 6.

Поставени тенисистки 
  Виктория Азаренка (осминафинал)
  Мария Шарапова (четвъртфинал)
  Марион Бартоли (финал)
  Саманта Стосър (осминафинал)
  Агнешка Радванска (четвъртфинал)
  Юлия Гьоргес (1 кръг)
  Ана Иванович (1 кръг)
  Доминика Цибулкова (полуфинал, отказва се поради контузия в коремната област)

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки 
   Лизел Хубер /  Лиса Реймънд (финал)
  Виктория Азаренка /  Мария Кириленко (шампионки)
  Юлия Гьоргес /  Барбора Захлавова-Стрицова (полуфинал)
  Натали Грандин /  Владимира Ухлиржова (осминафинал)

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2011
Банк ъф дъ Уест Класик